Чемпіонат Австрії 1950/51 () — 40-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Сімнадцятий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1950/51 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1950/51 на rsssf 

1951
Австрія
Австрія